Линь — китайская фамилия (клан). 林 — лес. Кантонское произношение — Лам; вьетнамское — также Лам (Lâm). Корейское — Им (임) и Лим / Рим (림). Малайзийское — Лим. Сяоэрцзин —

Известные носители 
Китайцы:
 Линь Боцюй (1886—1960) — китайский государственный и политический деятель, коммунист.
 Линь Бяо (, пиньинь Lín Biāo; 1907—1971) — китайский политический деятель, считавшийся правой рукой и наследником Мао Цзэдуна до самой смерти в загадочной авиакатастрофе в небе над Монголией. Посмертно был признан предателем и вычеркнут из списков Коммунистической партии Китая
 Линь Гаоюань (, род. 1995) — китайский спортсмен, игрок в настольный теннис;
 Линь Дай (; 1934—1964) — гонконгская актриса.
 Линь Дань (род. 1983) — китайский бадминтонист, чемпион Олимпийских игр 2008 и 2012 годов.
 Линь Ди (, род. 1975) — китайская певица, композитор и исполнитель
 Линь Ифу (, род. 1952) — китайский экономист. Магистр (1982) Пекинского университета; доктор философии (1986) Чикагского университета. Работает в Пекинском университете (с 1987; профессор с 1993). Основатель и директор (с 1994) Китайского центра экономических исследований.
 Линь Ицзюнь (, род. 1986) — тайваньская спортсменка (стрельба), чемпионка мира.
 Линь Ли (род. 1992) — китайская волейболистка, олимпийская чемпионка.
 Линь Лянмин (род. 1997) — китайский футболист.
 Лим Пхайк Гань (, кант.-рус. Лам Пик Нгань; 1915—2013) — малайзийский государственный и общественный деятель, первая малайзийская женщина-адвокат и дипломатический посланник, посол страны в Австрии, Югославии и Бельгии и представитель в ООН, ЮНИДО, МАГАТЭ и ЕЭС.
 Линь Фэнмянь (; 1900—1991) — китайский художник, один из основателей Государственного института искусств.
 Линь Ху (; 1927—2018) — генерал-лейтенант Военно-воздушных сил Китайской Народной Республики, депутат Всекитайского собрания народных представителей.
 Линь Хуэйинь (; 1904—1955) — китайская писательница, первая женщина-архитектор Китая, жена Лян Сычэна.
 Линь Цзюньцзе (林俊傑, род. 1981) — известный Сингапурский певец и мызыкант.
 Линь Чжаоэнь (1517—1598) — религиозный философ, основатель Саньицзяо.
 Линь Юйтан (; 1895—1976) — китайский писатель, философ, учёный, переводчик.
 Линь Янган (; 1927—2013) — тайваньский партийный (Гоминьдан) и государственный деятель, кандидат 1996 года в президенты ремпублики.

Корейцы:
 Лим Су Чжон (林秀貞, род. 1986) — южнокорейская тхеквондистка, член национальной сборной Южной Кореи.

См. также 
 Сто фамилий
 Наиболее распространённые фамилии в Китае
 Хаяси — аналог в японском языке
 Шаолинь